

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Oaks – villaggio della Contea di Clay, Missouri
 Oaks – città della Contea di Delaware, Oklahoma

Sport 
 Oaks – competizione ippica